31-й чемпионат Европы по баскетболу проходил на баскетбольных площадках Франции с 21 июня – 3 июля 1999 года. В финальной стадии приняли участие 16 национальных сборных, разделённые на 4 группы. Чемпионом стала сборная Италии.

Квалификация

Формат чемпионата 
 Три лучших команды из каждой группы на групповом этапе попадают в квалификационный этап, в котором команды разделены на две группы по шесть команд.
 Результаты игры между командами, попавшими в квалификационный этап, сохраняются.
 По четыре лучших команды из каждой группы квалификационного этап попадают в четвертьфинал (1/4 финала) игр на выбывание.
 Победитель четвертьфинала попадают в полуфинал игр на выбывание. Проигравшие участвуют в утешительном турнире за 5-8 место.
 Победители полуфиналов в финале разыгрывают в финале золотые медали. Проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой бронзовые медали.

Критерии при равенстве очков 
 Личные встречи
 Разница очков в личных встречах
 Общая разница очков

Стадионы

Групповой этап 

Всё время указано по центральноевропейскому времени (UTC+2).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Квалификационный этап

Группа E

Группа F

Плей-офф

Игры за пятое место

Четвертьфиналы

Игры за пятое место

Полуфиналы

Игра за третье место

Финал

Награды

Сборная турнира 
  Грегор Фучка
  Деян Бодирога
  Карлтон Майерс
  Альберто Эррерос
  Андреа Менегин

Самые результативые игроки (ОзИ) 

  Альберто Эррерос 19,2
  Любош Бартон 18,6
  Дорон Шеффер 16,6
  Карлтон Майерс 16,3
  Антуан Ригодо 15,5
  Дирк Новицки 15,2
  Тони Кукоч 14,5
  Артурас Карнишовас 14,2
  Василий Карасёв 14,16
  Деян Бодирога 14,11
  Юре Здовц 13,6
  Игорь Куделин 13,4

Итоговое положение 

По итогам чемпионата сборные  Италии,  Испании,  Югославии,  Франции,  Литвы и  России квалифицировались на Олимпийские игры 2000.

Состав команд 
1. : Грегор Фучка, Карлтон Майерс, Андреа Менегин, Роберто Кьячиг, Денис Марконато, Алессандро Аббио, Алессандро Де Поль, Джанлука Базиле, Джакомо Галанда, Давид Бонора, Марчело Дамьяо, Мишель Миан (Тренер: Богдан Таньевич)

2. : Альберто Эррерос, Роберто Дуэньяс, Рохер Эстеллер, Карлос Хименес, Игнасио Де Мигель, Игнасио Родригес, Альфонсо Рейес, Родриго Де Ла Фуэнте, Альберто Ангуло, Хосе Игнасио Родилья, Хуан Игнасио Ромеро, Иван Корралес (Тренер: Мануэль Сайнс)

3.  : Владе Дивац, Предраг Стоякович, Деян Бодирога, Предраг Данилович, Драган Тарлач, Саша Обрадович, Деян Томашевич, Милан Гурович, Никола Лончар, Миленко Топич, Драган Луковски, Владо Щепанович (Тренер: Желько Обрадович)

4. : Антуан Ригодо, Тарик Абдул-Вахад, Стефан Рисаше, Лоран Фойре, Лоран Скьярра, Ален Дигбю, Джим Бильба, Мустафа Сонко, Ронни Смит, Сирил Жюльен, Фредерик Вэйс, Тьерри Гаду (Тренер: Жан-Пьер Де Винченци)

Ссылки 
 Eurobasket 1999 on Fibaeurope.com
 TalkBasket - Eurobasket news and discussions
 Information from basketstat.com

 
1999 год в баскетболе
баскетбол
Июнь 1999 года
Июль 1999 года
Спорт во Франции в 1999 году
Международные соревнования по баскетболу во Франции
Чемпионаты Европы во Франции